ZFC Meuselwitz (celým názvem: Zipsendorfer Fußballclub Meuselwitz e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v durynském městě Meuselwitz. Založen byl v roce 1990 po zániku socialistického klubu BSG Aktivist Meuselwitz. Svůj současný název nese od roku 1994. Od sezóny 2012/13 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bluechip-Arena s kapacitou 5 260 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl cheerleadingu a kuželek.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1990 – FV Zipsendorf (Fußballverein Zipsendorf)
 1994 – ZFC Meuselwitz (Zipsendorfer Fußballclub Meuselwitz e. V.)

Získané trofeje 

 Thüringer Pokal ( 2× )
 2009/10, 2010/11

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1993–1994: Kreisliga Altenburg
 1994–1995: Bezirksklasse Gera
 1995–1996: Bezirksliga Gera
 1996–1997: Landesklasse Thüringen Ost
 1997–2002: Landesliga Thüringen
 2002–2004: Thüringenliga
 2004–2009: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 2009–2012: Fußball-Regionalliga Nord
 2012– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1990